«Черепашки-ниндзя» (англ. Teenage Mutant Ninja Turtles) — американская медиа-франшиза, состоящая из мультсериала и комиксов. Мультсериал принадлежит студии Nikelodeon, а комикс Кевину Истману и Питеру Лэрду. Премьера мультсериала в США состоялась 29 сентября 2012 года на канале Nickelodeon и на канале YTV в Канаде. В Австралии премьера состоялась 30 июня 2013 года в 7:30 утра на канале Eleven.

8 октября 2015 года Peter DiCicco в своём микро-блоге объявил, что четвёртый сезон будет состоять из 26 эпизодов, вместо 20. 10 июля 2015 года Nickelodeon объявили о выходе пятого сезона, который будет состоять из 20 эпизодов.

Сезоны

Эпизоды

Сезон 1 (2012—2013)

Сезон 2 (2013—2014)

Сезон 3 (2014—2015)

Сезон 4 (2015—2017)

Сезон 5 (2017): Истории

Специальный выпуск

Короткометражные фильмы

Примечания 

Черепашки Мутанты Ниндзя
Черепашки Мутанты Ниндзя
Мультфильмы о Черепашках-ниндзя